Duńska 1. division w piłce nożnej (1965) był 53. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Boldklubben 1909. Nowym mistrzem Danii został zespół Esbjerg fB.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii